Меса дел Манзано има више значења:

 Меса дел Манзано, Ел Манзано (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Манзано (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Манзано (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Манзано, Асерадеро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Манзано (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику